Jánossy Lajos (1868–1939) a Fejér-komáromi Evangélikus Egyházmegye utolsó főesperese, a révkomáromi gyülekezet lelkésze
Jánossy Lajos (1903–1976) teológus, evangélikus lelkész
Jánossy Lajos (1912–1978) fizikus, asztrofizikus, matematikus, az MTA tagja
Jánossy Lajos (1967) író